Iain Stewart peut désigner:

  (1916-1985), industriel écossais ;
  (né en 1964), géologue écossais ;
  (né en 1969), joueur et gérant de football écossais ;
 Iain Stewart (né en 1972), homme politique conservateur britannique ;
 Iain Stewart, batteur du groupe écossais The Phantom Band.